Alessandro Cortinovis – ex ciclista italiano
Antonio Cortinovis, meglio noto col nome di Fra Cecilio Maria – religioso italiano
Franco Cortinovis – ex ciclista su strada italiano
Girolamo Cortinovis – matematico italiano
Federico Cortinovis -(2005-) filosofo, architetto , chierichetto presso la chiesa di Gorle (BG), Fornite player, membro ufficiale della associazione discendenti di Zeus e rugbista.